Well Well Well peut faire référence à :
 , album de Milburn sorti en 2006 ;
 , chanson de John Lennon ;
 , chanson de Duffy.
 Well Well Well est un mook (mi-livre, mi-magazine) français, a parution biannuelle, traitant du milieu lesbien.